Niletto (Даниил Серге́евич Прытко́в; ) — российский певец, танцор. Участник проекта «Песни» на телеканале ТНТ (1, 2 сезон), а также участник проекта «Русский ниндзя» на «Первом канале».

Биография 
Даниил Прытков родился 1 октября 1991 года в Тюмени. Родители — Светлана и Сергей. У Даниила две старшие сестры. Недолгое время проживал в Перми. С семи лет жил и учился в Екатеринбурге. В 2018 году переехал в Москву.

С 9 лет занимался в танцевальной школе. После окончания средней школы поступил в Уральский государственный лесотехнический университет на инженерно-экологический факультет, но, доучившись до третьего курса, бросил учёбу. Позже работал преподавателем танцев и рабочим на стройке.

Творчество 
В Екатеринбурге с товарищем Андреем Али создал группу, в которой выступал под псевдонимом «Данила Хаски».

В 2018 году принял участие в шоу «Новая звезда», не дойдя до финала. Позже участвовал в первом сезоне шоу «Песни», пройдя 5 туров. Спустя год, стал участником второго сезона того же шоу, попав в команду Тимати.

22 ноября 2019 года состоялась премьера видеоработы на песню «Любимка». За сутки видеоклип набрал более 500 тысяч просмотров на YouTube, заняв третью строчку в топе. А трек вошёл в топ-10 популярных песен в «ВКонтакте» и в подборку Apple Music. Позже трек занял первую строчку в сервисе Apple Music. За 2 года видеоклип «Любимка» набрал более 312 миллионов просмотров. 16 мая 2020 года выступил на фестивале VK Fest. 22 мая совместно с певицей Zivert выпустил трек «Fly 2». 10 июня вышла дуэтная композиция «Краш» с Клавой Кокой, видео вошло в тренды хостинга YouTube, а сингл — в топы популярных песен во «ВКонтакте» и в Apple Music.

Вместе с Niletto выступает и его команда, состоящая из 3 человек. Pluto_Lu — Алексей Лутовинов (род. 1998) и Егор Хлебников (род. 1996) — танцоры. Энди Энди (род. 1995) — музыкальный продюсер.

8 ноября состоялась премия MTV Europe Music Awards 2020, где Niletto стал победителем в номинации «Лучший исполнитель по версии MTV Россия».

Общественная деятельность 
6 июня 2020 года Niletto в своём микроблоге опубликовал призыв голосовать за поправки в Конституцию, чем вызвал волну негодования среди поклонников и СМИ. Позже удалил ролик, что оказалось частью шоу Comment Out.

Фильмография

Дискография 

Студийный альбом
 «Криолит»

Мини-альбомы
 «Хентай»
 And There We Go
 «Ляля»
 «Голос черновиков»
 «Простым»
 «юбилейный 30»

Награды и номинации

Примечания 

Певцы и певицы России
Niletto
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России